Lazy puede referirse a:
 Lazy (canción de Deep Purple)
 Lazy (canción de X-Press 2)
 Lazy (mujer fácil)